Коре́личи () — городской посёлок в Гродненской области Белоруссии. Административный центр Кореличского района.

Расположен на реке Рутке (бассейн Немана), в 42 км от железнодорожной станции Городея (на линии Минск — Барановичи). В 189 км от Гродно, на автодороге Новогрудок-Несвиж.

История 
В белорусской историографии было распространено мнение, что впервые Мир, а в том числе и Кореличи упоминаются в так называемой «Хронике Линденблатта» в 1395 г. в связи нападением войск Тевтонского ордена. 

В 2016 году во время проведения исследования белорусским историком Олегом Лицкевичем было обнаружено, что дата 1395 года является ошибочной, так как в источнике нет упоминания ни Кореличей, ни Мира́. Историкам пришлось устанавливать новую дату первого упоминания Мира́ и земель подчинённых ему (в то время туда относились Кореличи). Этой датой стало 28 мая 1434 года, когда Великий князь литовский Сигизмунд Кейстутович дарит двор Мир и окрестные земли своему соратнику, виленскому каштеляну Сеньке Гедыгольдовичу. Среди поселений, входящих в окрестные земли, упоминаются и Кореличи.

В XV веке — усадьба великих князей ВКЛ. Со второй четверти XVII века — местечко стало принадлежать Радзивиллам. С приходом новых хозяев местечко расцветает.

В 1736 году начала работать мануфактура ткацких гобеленов. Кореличские шпалеры не одно десятилетие украшали интерьеры замка в Несвиже.

25 ноября 1940 года Валевковский район переименован в Кореличский в связи с переносом районного центра из деревни Валевка в деревню Кореличи. 30 апреля 1958 года деревня Кореличи преобразована в городской посёлок.

Происхождение названия 
Название Кореличи образовано от коллективного прозвища первопоселенцев — кореличи, которое следует понимать в значении «подданные Корелы». Прозвище Корела мог носить выходец из земли племени корела. По всей видимости, в окрестностях современных Кореличей осела группа представителей этого племени, растворившаяся впоследствии среди местного населения. Люди, поселившиеся на землях Корелы, стали зваться кореличами. По ассоциации это коллективное обозначение было перенесено на возникшее поселение.

Население

Экономика 
Завод по производству масла и сухого молока. В пригороде — племзавод.

Культура 
 Государственное учреждение «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»
 Кореличский Дом ремёсел
 Кореличский молодёжный центр культуры
 Учреждение культуры «Кореличский районный краеведческий музей»
 Государственное учреждение культуры «Кореличская районная библиотека»
 Детские школы искусств

Известные уроженцы 
 Борис Ионович Гиршович (1858—1911) — архитектор, выпускник Императорской Академии художеств (1886), член Петербургского общества архитекторов (1892). Осуществлял архитектурные проекты в стилях поздней эклектики, модерна и неоклассицизма. Среди реализованных работ архитектора — доходные дома, особняки, здания банков в Санкт-Петербурге, которые объявлены памятниками архитектуры и находятся под охраной.

Галерея

См. также 
 Гетто в Кореличах
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Снимки на Radzima.org
 Фотоотчёт о путешествии Дарриуса в Кореличи
 Сайт Кореличского райисполкома
Сайт Кореличской районной газеты "Полымя"

Городские посёлки Белоруссии
Населённые пункты Кореличского района
Районные центры Гродненской области
Посёлки городского типа Гродненской области